Sidi Amar se poate referi la:
Sidi Amar, localitate în provincia Annaba, Algeria
Sidi Amar, localitate în provincia Saïda, Algeria
Sidi Amar, localitate în provincia Tipaza, Algeria